Мисс Вселенная 1964 () — 13-й ежегодный конкурс красоты, проводился 1 августа 1964 года, в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 60 претенденток. Победительницей стала представительница Греции, 24-летняя Коринна Тсопей.

Результаты

Места

Специальные награды

Судьи 

 Жак Бержерак
 Эдисон Кид Варела
 Уильям Доссие
 Сэсю Хякова

 Ингемар Йоханнсон
 Сьед Кхан
 Эрл Уилсон
 Лус Марина Сулуага

Историческое значение 
 , представительница заняла наивысшее место на этом конкурсе, представительница Китайской Республики заняла второе место.

Участницы 

 Пропустила  (Вера Ви).
 Пропустила , Дорин Суон была заменена на Уэнди Бэрри.

См. также 
 Мисс Мира 1964
 Мисс Интернешнл 1964

Ссылки 

 Miss Universe Official Website
 Pageantopolis — Miss Universe 1964
 Judges

1963
События 1 августа
Август 1964 года
1964 год во Флориде
Майами-Бич